Джон Гамильтон Робертс (; 21 декабря 1895 — 17 декабря 1962) — канадский военачальник, генерал-майор, участник обеих мировых войн.

Биография 
Родился в Пайпстоуне (Манитоба). Окончил Высший Канадский колледж, обучался в Королевском военном колледже Канады, окончил его в 1914 году. Участвовал в Первой мировой войне. С 1939 года командовал 1-м полком Королевской канадской конной артиллерии в Северной Франции, участвовал в боях с немецкими войсками в мае 1940 года и успешно эвакуировался из Дюнкерка. В 1941 году, дослужившись до звания генерал-майора, возглавил 2-ю канадскую пехотную дивизию.

Участвовал в битве за Дьеп 19 августа 1942 года, командуя кораблём HMS Calpe. Ввиду проблем с коммуникациями он не имел представления о ходе боевых действий и дислокации войск. Был раскритикован командованием за то, что не вовремя пустил в бой королевских стрелков () и понёс огромные потери. Спустя полгода был снят с должности и отправлен в Великобританию командовать резервами. После войны жил на Нормандских островах.

Примечания

Ссылки 
 Juno Beach Centre, short biography on Roberts
 Major General John Hamilton Roberts Canadian Army Journal Vol 12.2 Summer 2009
 Royal Canadian Artillery Museum Great Gunners John Hamilton Roberts
 Generals.dk

Генералы Канады
Участники Первой мировой войны (Канада)
Военачальники Второй мировой войны